Страуя (; устар. Страуска) — река на востоке Латвии. Правый приток Утрои (Ритупе). Протекает по территории Малнавской, Голышевской и Мердзенской волостей Карсавского края, и Пушмуцовской волости Циблского края.

Длина реки составляет 24 (22) км, площадь водосборного бассейна 120,6 (121) км².

Гидрография 
Исток берёт из прудов между сёлами Латиши () и Поляки (), на высоте, примерно, 145 метров над уровнем моря, в полукилометре юго-западнее административного центра Пушмуцовской волости — Пушмуцова (). От истока 6 км течёт преимущественно на север. При пересечении границы Пушмуцовской и Мердзенской волостей поворачивает на восток западнее Мердзене (), где Страую пересекает региональная автодорога  (Карсава — Лудза — Эзерниеки). Восточнее села Рузори () основным направлением течения постепенно становится север, затем, после впадения Лочупейте и Крейчу-упите, пересекает границу Мердзенской и Голышевской волостей. Примерно, в 3 км от устья, в месте пересечения границы Голышевской и Малнавской волостей, поворачивает на северо-запад. Около устья ширина русла достигает 8 метров, дно песчаное, глубина — 1,7 м, скорость течения — 0,1 м/сек. Впадает в Утрою по правой стороне в 138 км от её устья, на высоте 98 метров над уровнем моря, к югу от села Маззельчева ().

Примечания 

Бассейн Утрои
Реки Циблского края
Реки Карсавского края
Малнавская волость
Голышевская волость
Мердзенская волость
Пушмуцовская волость